Bundesliga 2011-2012 a fost cel de-al 49-lea sezon al Bundesligii, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 5 august 2011 și s-a terminat pe 5 mai 2012.

Echipament și personal

Clasament

Rezultate

Play-off retrogradare

Statistici

Golgheteri

Top pasatori

Referințe 

Sezoane Bundesliga
2011 în fotbal
2012 în fotbal